

Рябе (Рабе) — село в гміні Чорна Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Рябе (Рабе) — село в гміні Балигород Ліського повіту Підкарпатського воєводства